«Жінки» (1939) — американський кінофільм режисера  Джорджа К'юкора за однойменною п'єсою Клер Бут Люс.
 «Жінки» (1966) — радянська мелодрама з трьох сентиментальних новел за однойменним оповіданням Ірини Велембовської. Режисер Павло Любимов.
 «Жінки» (1969) — італо-французький кінофільм режисерп Жана Ореля.
 «Жінки» (2008) — американський драмедійний фільм, ремейк однойменного фільму 1939 року. Режисер Даєн Інгліш.